Antonio Donghi – pittore italiano
 Beatrice Solinas Donghi – scrittrice e saggista italiana
 Daniele Donghi – ingegnere italiano
 Giovanni Stefano Donghi – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Laura Donghi – ex calciatrice italiana